

Geografia 
 Adkins – comunità non incorporata del Texas

Persone 
 Adele Laurie Blue Adkins – cantautrice britannica
 Derrick Adkins – ex atleta statunitense
 Homer Burton Adkins – chimico statunitense
 Nigel Adkins – allenatore ed ex calciatore inglese
 Sam Adkins – ex giocatore di football americano statunitense
 Scott Adkins – attore e artista marziale inglese
 Seth Adkins – attore statunitense
 Steve Adkins – ex wrestler statunitense
 Trace Adkins – cantautore e attore statunitense